L'Essex è una contea del Regno Unito, in Inghilterra.

I toponimi da essa derivati sono:

Canada 
 Contea di Essex, nella provincia dell'Ontario.

Stati Uniti 
 Contea di Essex, nello Stato del Massachusetts;
 Contea di Essex, nello Stato del New Jersey;
 Contea di Essex, nello Stato di New York; 
 Contea di Essex nello Stato del Vermont;
 Contea di Essex nello Stato della Virginia.